Westmorland kan syfta på:

Geografi

Jamaica 

 Parish of Westmoreland, parish,

Storbritannien

 Westmorland – ett traditionellt grevskap i England
 Westmorland and Lonsdale – en av de 650 valkretsarna till det brittiska underhuset

USA 

 Westmorland, Kalifornien, ort, Imperial County, 

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar